Het ATP-toernooi van Bolzano van 1993, met als officiële naam Bolzano Open, werd gespeeld van 11 tot en met 17 oktober 1993. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Italiaanse stad Bolzano.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Bolzano
Bolzano